Игорь Юрченко:
 Юрченко, Игорь Григорьевич (род. 1965) — шахтёр, Герой Украины.
 Юрченко, Игорь Леонидович (род. 1963) — член Союза журналистов Украины.
 Юрченко, Игорь Николаевич (1960) — советский, украинский футболист и тренер; брат Н.Н. Юрченко.
 Примечания